Street Fighter puede referirse a:

Videojuegos

 Street Fighter, la serie de videojuegos que lleva ese nombre.
 Anexo:Videojuegos de Street Fighter
 Street Fighter (videojuego), el primer videojuego de dicha serie de videojuegos.
 Street Fighter: The Movie, videojuego basado en el largometraje Street Fighter: La última batalla.
 Street Fighter: The Movie (videojuego doméstico), adaptación del videojuego a consolas domésticas.

Cine y TV
 Street Fighter II-V, serie de anime, adaptación de la serie de videojuegos.
 Street Fighter II: The Animated Movie, película de anime adaptada de la serie de videojuegos.
 Street Fighter: La última batalla, adaptación cinematográfica de la serie de videojuegos.
 Street Fighter (serie de dibujos animados), serie animada estadounidense, continuación de la adaptación cinematográfica.

Motociclismo
 ''Streetfighter (motocicleta) Un tipo de motocicleta citadina y naked, que se caracteriza por su gran potencia.